A 99 Problems az Odaát című televíziós sorozat ötödik évadának tizenhetedik epizódja.

Cselekmény 

Dean és Sam egy félresikerült akció után démonok elől menekülnek a kocsival, amikor is egy égő kamion eltorlaszolja előttük az utat, csapdába esnek. Mikor azonban a bestiák rájuk támadnának, egy kisebb csapat ismeretlen bukkan fel egy kocsival, és szentelt vízzel, illetve Enókiai igékkel elűzik a szörnyetegeket. Mivel látszik, hogy értenek a természetfelettihez, Dean bemutatja az Impala csomagtartójában lévő arzenált, és elmondják, hogy ők is ebben a szakmában utaznak.

Az ismeretlenek, David Gideon atya vezetésével kis városkájukba vezetik a fiúkat, ahol kiderül, hogy az összes lakos tud az Apokalipszisről, méghozzá mert Gideon lánya, Leah utasításokat kap az angyalokról, így előre tudja, hol és mikor fognak feltűnni démonok, ráadásul mindent tud a Winchesterekről is. A város barátságosan fogadja Deanéket, ingyen sört kapnak a kocsmában. Miközben ezt iszogatják, azon tanakodnak, vajon azért vannak-e itt a démonok, hogy végezzenek Leah-val, , illetve hogy az angyalok miért ezekkel az emberekkel végeztetik el a piszkos munkát. Másnap Gideon csapatot gyűjt, hogy rajtaüssenek egy közeli démon bandán, így velük tartanak a Winchesterek is, és sikeresen végeznek célpontjaikkal. Csakhogy a bevetés után az egyik srácot, Dylant egy megmaradó démon berántja az Impala alá, és hiába ölik meg a fivérek, a fiún az halálos sebet ejt, a történtekért a fiú anyja, Jane a testvéreket okolja. Miközben zajlik Dylan temetése, Leah-ra újabb vízió jön; azt állítja, ha eljön az Ítélet Napja, Jane és férje, Rob ismét találkozni fognak fiukkal. Este Dean beszél Leah-val, és elbeszélgetnek a porhüvely-dologról és a lány kiválasztottságáról, míg Sam betér a kocsmába, és meglepően tapasztalja, egy vendég sincsen. A tulajdonos, Paul elárulja azért, mert Leah szerint a Mennybe jutás érdekében nem megengedett sem az ivás, sem a szex, ő azonban nem valami nagy hívő, de nem megy el, hiszen kiskora óta itt él. Sam visszamegy bátyjához, és elmondja neki, hogy a várost az angyalok parancsára teljesen elzárták a külvilágtól, ám Deant ezt hidegen hagyja, elmegy egyet sétálni. Mikor dulakodás zaját hallja, a kocsmába betérve, Gideont találja, miközben az próbálja szétválasztani Pault Robtól és Jane-től, akik mindenáron el akarják tüntetni a csapost környékről, ugyanis Leah legújabb látomása szerint a nem hívő emberek nem juthatnak a Mennybe, így nem tartózkodhatnak itt. Mivel Rob nem hajlandó lenyugodni, Dean behúz neki egyet, Jane azonban pisztolyt ránt, és lelövi Pault, aki ezt követően meghal.

Dean visszatér lakhelyükre, ahol öccsével Castielt találja, aki elég ittas állapotban van. Az angyal meglepő információkkal szolgál: Leah nem tartozik a próféták közé, a lány már halott, testét pedig egy bizonyos Babiloni Szajha birtokolja, ami Lucifer Földön járásakor jön el, célja pedig, hogy minél több embert kárhoztasson a Pokolra, ezért pedig embereket manipulál, olvas a fejükben, és a démonokat is ő irányítja. Az angyal egy Babiloni cédrusfából származó karót nyújt át a fiúknak, ám a megöléséhez az még kevés, ugyanis a lényt csak a "Menny igaz szolgája" ölheti meg. Ezért az angyal megkeresi Gideon atyát, a szobába teleportálja, majd beavatják őt a részletekbe. A tiszteletes vonakodik, picit megrendül lánya halálhírére, ám végül belemegy, hogy végez a gonosztevővel, ami időközben arra manipulálja a polgárokat, hogy emberek tucatjait végezzék ki. Mind a négyen rátámadnak a Szajhára, aki szavaival megbénítja Cast, majd Deanékre uszítja Robot és Jane-t. A karó végül a padlón landol, amit Dean ragad meg, és nem hívő létére, a lénybe böki azt, ami ettől kiterül, és egy lánglobbanást követően meghal.

A történtek után, a fiúk lefektetik a sérült Castielt, és Sam ellátja Gideon karját, míg Dean kocsiba ül, és elindul egy régi baráthoz; Lisához, aki a legutóbbi találkozás óta elköltözött kisfiával, Bennel. A fiú elmondja neki, hogy mindig is vele volt boldog, és hogy szörnyű dolgok fognak következni, ám ő ezt mindenképpen meg fogja akadályozni. A nő hiába hívja be Deant a házba, az elbúcsúzik, majd elmegy...

Természetfeletti lények

Castiel

Babiloni Szajha

Démonok 

A démonokat a folklórban, mitológiában és a vallásban egyaránt olyan természetfeletti lényként, gonosz szellemként írják le, melyeket meg lehet idézni, és irányítani is lehet. Közeledtüket általában elektromos zavarok jelzik, maguk mögött pedig ként hagynak.

Angyal 

Az angyalok Isten katonái, aki időtlen idők óta védelmezik az emberiséget. Eme teremtményeknek hatalmas szárnyaik vannak, emberekkel azonban csak emberi testen keresztül képesek kapcsolatba lépni, ugyanis puszta látványuk nemcsak az emberek, de még a természetfeletti lények szemét is kiégetik, hangjuk pedig fülsiketítő. Isteni képességük folytán halhatatlanok.

Időpontok és helyszínek 

 2010 tavasza – ?

Külső hivatkozások 

 

Odaát